Shields peut désigner :

Patronyme

 Alice Shields (née en 1943), compositrice américaine ;
 Allan Shields (1907-1975), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Arthur Shields (1896-1970), acteur et metteur en scène irlandais ;
 Brooke Shields (née en 1965), actrice américaine ;
 Carol Shields (1935-2003), romancière canadienne d'origine américaine ;
 Claressa Shields (née en 1995), boxeuse américaine ;
 Colin Shields (né en 1980), joueur de hockey sur glace écossais ;
 David Shields (né en 1956), écrivain américain ;
 David Shields (né en 1991), joueur de hockey sur glace américain ;
 Frank Shields (1909-1975), joueur de tennis américain ; 
 Hugh Shields (1929-2008), musicologue irlandais ;
 Jake Shields (né en 1979), combattant américain de free-fight ;
 James Shields (1810-1879), homme politique américain et officier de l'US Army ;
 James Shields (né en 1981), joueur américain de baseball ;
 Jay Shields (né en 1985), joueur de football écossais ;
 Kevin Shields (né en 1963), chanteur, guitariste et producteur de musique américain ; 
 Larry Shields (1891-1953), clarinettiste américain de jazz ;
 Lawrence Shields (1895-1976), athlète américain ;
  (1908-2007), diariste américain
 Robert Shields (né en 1951), mime américain ;
 Scot Shields (né en 1975), joueur américain de baseball ;
 Scott Shields (né en 1969), musicien écossais, membre du groupe The Mescaleros ;
 Steve Shields (né en 1972), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Susan Shields (née en 1952), nageuse américaine ;
 Willow Shields (née en 2000), actrice américaine.
 Aruna Shields (née en 1978), actrice britannique.

Toponyme
 North Shields, petite ville d'Angleterre au nord de Newcastle upon Tyne ;
 South Shields, ville au Nord Est de l'Angleterre.

Voir aussi